Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Osipow – rosyjski polityk
 Aleksandr Osipow – rosyjski hokeista
 Aleksiej Osipow – rosyjski teolog
 Leonid Osipow – radziecki piłkarz wodny, olimpijczyk
 Nikołaj Osipow – rosyjski i czeski lekarz psychiatra, psychoanalityk
 Ołeksij Osipow – ukraiński piłkarz
 Siergiej Osipow – rosyjski piłkarz
 Wiktor Osipow – rosyjski lekarz
 Wasilij Osipow – kazachski polityk